

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Górki Duże – wieś w woj. łódzkim, w pow. łódzki wschodnim, w gminie Tuszyn 
 Górki Duże – wieś w woj. mazowieckim, w pow. pułtuskim, w gminie Winnica

Zobacz też 
 Górki, Górki Małe, Górki Wielkie